Алекса́ндр Петро́вич Смирно́в:
 Смирнов, Александр Петрович (1825—1885) — педагог-словесник, автор учебников; действительный статский советник.
 Смирнов, Александр Петрович (1877—1938) — советский государственный и партийный деятель, Секретарь ЦК ВКП(б).
 Смирнов, Александр Петрович (род. 1944) — российский дипломат.
 Смирнов, Александр Петрович (род. 1996) — российский футболист.